У фудбалској 2004/05. сезони, 103. по реду, ФК Дебрецин ВСЦ је освојио своју прву шампионску титулу. ФК Хонвед, ФК Вашаш, ФК Капошвар Ракоци НАБИ и ФК Диошђер ВТК су се вратили у прву лигу, док су се ФК Бекешчаба Елере 1912 и ФК Њиређхаза Спартак преселили у другу лигу

Табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

 1: Одузет 1 бод
 2: ОдПриступљено 3. бода
 3: ОдПриступљено 15. бодова

Признања

Извори

Спољашње везе 
 IFFHS веза

2004/05.
Сезона 2004/05. у мађарском фудбалу